Cliousclat ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Drôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Valence und zum Kanton Loriol-sur-Drôme.

Geographie 
Cliousclat liegt rund 18 Kilometer nordnordöstlich von Montélimar im Tal der Rhône. Umgeben wird Cliousclat von den Nachbargemeinden Loriol-sur-Drôme im Norden, Grane im Osten, Mirmande im Süden sowie Saulce-sur-Rhône im Westen und Südwesten.

Die Route nationale 7 begrenzt die Gemeinde im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 traditionelle Töpfereien
 Töpfereimuseum

Weblinks 

Ort in Auvergne-Rhône-Alpes
Ersterwähnung 947
Weinbauort in Frankreich